Vara - uma unidade de medida de comprimento.
Cajado - um tipo bastão pastoral.

Localidades
Vara (comuna)
Vara (Estônia)
Vara (Suécia)

Outros
Vara (direito)
Vara de pesca
Pico da Vara
Vara (porcos), conjunto de porcos.

Ver também

Desambiguação